Іверія:

 Іверія — військово-адміністративна одиниця Візантійської імперії (фема), яка розташовувалась на північі Малої Азії (сучасна Туреччина) та південному Кавказі.
 Іверія — вокально-інструментальний ансамбль із Тбілісі, утворений в 1968 році, що здобув широку популярність в СРСР.
 Іверія — грузинський футбольний клуб з Хашурі.
 Іверія — грузинське періодичне видання літературно-політичного спрямування.

Див. також 
 Іберія